Amt Oberstein kann bezeichnen:

 ehemaliges Amt in Kurtrier, siehe Amt Oberstein (Kurtrier)
 ehemaliges Amt im Fürstentum Birkenfeld, siehe Fürstentum Birkenfeld#Amt Oberstein